Vayo ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Vayo (* 1988/1989), US-amerikanischer Pokerspieler

Vayo ist der Künstlername folgender Personen:

 Vayo (Musiker), uruguayischer Musiker